Ornithocheirae è un clade estinto di pterosauri pteranodontoidi vissuto nel Cretaceo inferiore-superiore, circa 140-94 milioni di anni fa (Barremiano-Campaniano), in Asia, Europa, Nord America e Sud America. Il clade venne nominato da Harry Seeley nel 1870 come una famiglia che contenesse Ornithocheirus ed i suoi parenti. Il nome venne modificato in Ornithocheiridae, per soddisfare i requisiti del codice ICZN, in cui un clade classificato come famiglia dovrebbe terminare con il suffisso -idae. Brian Andres (2010, in corso di stampa) nella sua rassegna della filogenesi di pterosauria, ha definito filogeneticamente il nome Ornithocheirae, come un taxon basato sul nodo costituito dall'ultimo antenato comune di Anhanguera e Ornithocheirus e di tutti i suoi discendenti. In tal modo Ornithocheirae è definita per includere due famiglie, gli Anhangueridae e gli Ornithocheiridae, a seguito degli studi di Alexander Kellner e Andres secondo cui queste famiglie non dovrebbero essere sinonimizzate sulla base delle loro definizioni filogenetiche originali.

Classificazione 
Di seguito è riportato un cladogramma che mostra il posizionamento filogenetico di questo gruppo all'interno di Pteranodontia, secondo gli studi di Andres e Myers (2013):

Il seguente cladogramma è una topologia recuperata dagli studi di Pêgas et al. (2019). Nelle loro analisi, Pêgas et al. hanno recuperarono Ornithocheirus come membro basale di Ornithocheirae, collocando invece gli altri generi che appartenevano ad Ornithocheiridae all'interno della famiglia Anhangueridae.

Note

Altri progetti 

Pterosauri